Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Bob Hewitt che hanno battuto in finale Fred McNair e Raúl Ramírez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Raúl Ramírez (finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Víctor Pecci (secondo turno)

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Jaime Fillol /  Gene Mayer (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Bob Hewitt (Campioni)
 José Higueras /  Manuel Orantes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1978